Гровтон има више значења:
 Гровтон (Њу Хемпшир)
 Гровтон (Вирџинија)
 Гровтон (Тексас)